Célio Amorim, também conehcido por Célinho Amorim (Itajaí-SC, ) é um árbitro brasileiro de futebol.

Em 2008, foi promovido ao quadro de aspirantes à FIFA da Confederação Brasileira de Futebol.

Árbitros de futebol de Santa Catarina
Naturais de Itajaí